Горбуновы (дворянский род)
 Горбуновы (купеческий род)